Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Estland. IJsland heeft geen ambassade in Estland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Estland
IJslandse